

Personnalités 
 
 Curtis Granderson (né en 1981), joueur américain de baseball ;
 Lily Ann Granderson (1816- apr. 1870), esclave, enseignante américaine ;
  (1936-2015), footballeur américain ;
  (née en 1964), actrice américaine.